Фе́ликс Феодо́сьевич Кузнецо́в (22 февраля 1931, дер. Маныловица, Северный край — 15 октября 2016, Москва) — советский и российский литературовед, литературный критик, специалист в области истории русской и советской литературы. Член-корреспондент АН СССР с 23 декабря 1987 года по Отделению литературы и языка (литературоведение). Лауреат Государственной премии РСФСР имени М. Горького (1978).

Биография 
Родился в семье сельских учителей, выходцев из крестьян. После Великой Отечественной войны отец, Феодосий Федорович Кузнецов (1907—2003), заслуженный учитель РСФСР, долгие годы был директором Тотемской средней школы. Мать, Ульяна Ивановна (1905—1997), — учитель начальных классов.

Учился на экономическом факультете МГИМО (1948—1949), окончил факультет журналистики МГУ (1953, первый выпуск), затем аспирантуру там же (научный руководитель доцент Ефим Степанович Ухалов).

Член КПСС с 1958 года. В том же году по предложению С. С. Смирнова вошёл в состав редколлегии «Литературной газеты», заведовал сперва отделом критики, затем отделом литературы. В «Литературной газете» опубликовал свою программную статью «Четвёртое поколение» о молодых авторах «исповедальной прозы» — Василии Аксёнове, Анатолии Гладилине, Анатолии Кузнецове, — которых охарактеризовал как «четвёртое поколение революционеров».

После публикации в «Литературной газете» в сентябре 1961 года стихотворения Е. А. Евтушенко «Бабий Яр» Кузнецов, как заведующий отделом литературы, вызвал недовольство Д. А. Поликарпова из Отдела культуры ЦК КПСС и был переведён решением Секретариата Правления СП СССР «с понижением» на должность ответственного секретаря журнала «Знамя», где проработал около года и опубликовал (1963, № 1) статью «День, равный жизни» с положительной оценкой повести А. И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича». С 1962 года — член Союза писателей СССР.

Автор множества статей о советской литературе. Особое внимание он уделял деревенской прозе: статьи о Василии Белове, Александре Яшине, Валентине Распутине, Викторе Астафьеве и др. Опубликованы его воспоминания о Николае Рубцове. Сын фронтовика, подростком пережив тяготы войны, он оставил воспоминания о советской деревне тех лет. Писал не раз о военной прозе, о Юрии Бондареве и других.

В 1965 году защитил кандидатскую диссертацию «Журнал „Русское слово“ в 1863—1866 гг. (к вопросу о типе и направлении издания)»; истории революционно-демократического движения в России XIX века были посвящены и многие его последующие книги. В 1970-е годы — профессор Университета дружбы народов им. Патриса Лумумбы, был заведующим кафедрой журналистики.

В 1977—1987 годы — первый секретарь правления Московской писательской организации Союза писателей СССР. В этот период, по утверждению бывшего подполковника госбезопасности Владимира Попова, был завербован Комитетом государственной безопасности в качестве агента-осведомителя.

В 1979 году защитил в качестве докторской диссертации монографию «За всё в ответе. Нравственные искания в современной прозе и методология критики».

В 1987—2004 годах — директор Института мировой литературы им. А. М. Горького РАН. «Он продиректорствовал в ИМЛИ положенные сроки, сделал хороший ремонт, привёл особняк в порядок, не заводил никаких интриг, никого не увольнял, материально сотрудникам помогал и по-человечески оставил по себе неплохую память». В эти годы сотрудникам ИМЛИ РАН удалось разыскать и приобрести рукопись романа М. А. Шолохова «Тихий Дон». Результатом работы Ф. Кузнецова с рукописью и другими текстами М. Шолохова стала его книга «„Тихий Дон“: судьба и правда великого романа». История с приобретением рукописи Шолохова для ИМЛИ была омрачена многолетним скандальным разбирательством с претендовавшим на неё журналистом Львом Колодным.

Главный редактор серии «Литературное наследство» (1989—2016). В разное время входил в состав редколлегий «Роман-газеты», «Литературной России», журналов «Вопросы литературы» и «Известия РАН. Серия литературы и языка».

Был женат на филологе Людмиле Павловне Кухтенковой (род. 1936), ранее состоявшей в браке с драматургом В. С. Поляковым. Дочери: Ольга, Татьяна, Светлана и Мария.

Похоронен в Москве на Калитниковском кладбище.

Дело «Метрополя» 
В 1979 году как руководитель Московской организации Союза писателей СССР он принял активное участие в судьбе альманаха «Метрополь», участниками которого были Белла Ахмадулина, Андрей Битов, Андрей Вознесенский, Владимир Высоцкий, Фазиль Искандер и другие известные авторы (альманах был отпечатан самиздатским способом в количестве 12 экземпляров и предложен для официальной публикации с требованием не подвергать его цензуре и какой-либо редакторской правке). В Московской писательской организации «Метрополь» был размножен и отдан на прочтение писателям. 22 января состоялось расширенное заседание секретариата МО СП СССР, осудившее альманах; согласно записям, которые вёл на заседании один из авторов альманаха Евгений Попов, Кузнецов в завершение дискуссии сказал: «…прочитав альманах, видишь какое-то исчадье ада. Кампучия какая-то получается, если прочесть альманах, а не наша страна». Затем, по его предложению, было единогласно принято решение секретариата, где, в частности, говорилось:
 Считать альманах делом недопустимым, безыдейным, низкохудожественным, противоречащим практике советской литературы по характеру подготовки, ультимативному характеру.
 Обязать членов СП, составителей и авторов, воздержаться от действий личного или общественного характера, ведущих к раздуванию…
 Если альманах будет напечатан за границей и составители [или] авторы совершат эти действия, поставить вопрос об исключении из СП.

Альманах действительно был опубликован за пределами СССР, после чего его участники в той или иной мере потеряли возможность печататься на Родине. На совещании «Идеологическая работа с московскими писателями» 7 мая 1979 года Кузнецов заявил:

Альманах этот, где в обилии представлены литературная безвкусица и беспомощность, серятина и пошлость, с полным единодушием осудили ведущие наши писатели и критики, по заслугам оценившие этот сборник как порнографию духа.

По воспоминаниям участвовавшего в событиях писателя Виктора Ерофеева,
«МетрОполь» оказался золотой жилой для Феликса Феодосьевича. Он стал залетать в такие кабинеты, в которых раньше и не надеялся побывать. Большой теоретик нравственности в литературе, на практике любил он, для разнообразия, поклеветать. Отец рассказывал мне, что Зимянин заявил ему при встрече, будто я собрался эмигрировать. Отец немало удивился. «Мне Кузнецов об этом сказал, — пояснил Зимянин, — ему твой сын сам признался».
«Конечно, это была война. Признанный палач „Метрополя“ Феликс Кузнецов до сих пор убежден, что „Метрополь“ — выдумка американцев, которые предложили мне её осуществить».

Один из экземпляров альманаха, библиографическую редкость, Кузнецов оставил себе, впоследствии отрицал это, но в конце концов был вынужден вернуть Евгению Попову по решению суда.

Гражданская позиция 
По мнению Феликса Кузнецова,
большой ошибкой после революции было то, что Россия отказалась от религии — того духовного скрепа, который возник на протяжении столетий

Вместе с членом-корреспондентом РАН Г. В. Мальцевым и академиками Т. М. Энеевым, Г. А. Заварзиным и Г. С. Голицыным выступил с критикой «Письма десяти академиков» по поводу клерикализации жизни страны.

Награды и премии 
 Орден Почёта (3 июня 2006 года) — за заслуги в области культуры и искусства, многолетнюю плодотворную работу.
 Медаль Пушкина (4 июня 1999 года) — в ознаменование 200-летия со дня рождения А. С. Пушкина, за заслуги в области культуры, просвещения, литературы и искусства
 Медаль «В память 850-летия Москвы» (1997).
 Орден Октябрьской Революции (1984).
 Орден Трудового Красного Знамени (1981).
 Государственная премия РСФСР имени М. Горького (1978) — за книгу «Перекличка эпох».
 Премия Ленинского комсомола (1981) — за работы по эстетическому воспитанию юношества.

Библиография 
 Каким быть… Литература и нравственное воспитание личности. — М.: Советский писатель, 1962;
 Обдумывающему житье. — М., 1964;
 Журнал «Русское слово». — М., 1965;
 Растет гражданин. — М., 1967;
 Публицисты 1960-х годов. (ЖЗЛ). — М., 1969;
 Беседы о литературе. — М., 1970;
 Растут новые люди. Ч.1-2. — М., 1970;
 Наставники. — М., 1973;
 Растут новые люди. — М., 1974;
 В мире боец… — М., 1975;
 За всё в ответе. — М., 1975
 Судьба деревни в прозе и критике. — М., 1975
 Перекличка эпох. — М., 1976;
 Беседы о литературе. — М., 1977;
 Самая кровная связь. Судьбы деревни в современной прозе. — М., 1977;
 Живой источник. — М., 1977
 Самая кровная связь. — М., 1977;
 За всё в ответе. — М., 1978
 Размышления о нравственности. — М., 1979;
 Публицисты 1860-х годов. (ЖЗЛ). — М., 1981;
 Перекличка эпох. — М., 1980;
 Избранное: в 2 т. — М.: Современник, 1981;
 С веком наравне. — М., 1981;
 Нигилисты : Д. И. Писарев и журнал «Русское слово». — М., Художественная литература, 1983;
 Мир, время и ты. — М., Молодая гвардия, 1984;
 За всё в ответе.— М., 1984
 Современная советская проза. — М., Педагогика, 1986;
 Родословная нашей идеи: Традиции русских революционных демократов и современность. — М., 1986;
 Из жизни — в жизнь. — М., Современник, 1987;
 Самая кровная связь. — М., 1987;
 Размышления о нравственности. — М., 1988;
 Круг Писарева. — М., Художественная литература, 1990;
 На переломе. Из истории литературы 1960—1970-х годов. Очерки. Портреты. Воспоминания. — М., 1998;
 «Тихий Дон»: судьба и правда великого романа. — М., 2005;
 Из воспоминаний. Мое военное детство // Писатель и война. — М., 2010. С. 278—298.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Историческая справка на сайте Архива РАН
 Страница в «Списке известных вологжан»
 Публикации в «Литературной газете»
 Публикации на «Русской народной линии»
 Завет Белова // Российский писатель. 16.10.2016.
 Артамонов В. С болью за страну. Как сплотить писателей и вернуть литературе былую мощь. (Интервью Ф. Ф. Кузнецова) // Литературная газета. № 7. 18.02.2016.
 Колодный Л. Порция позора Феликса Кузнецова // Московский комсомолец, 04.07.2007
 Шаргунов С. Феликс Кузнецов: «Я был знаком с внебрачным сыном Сталина» (интервью «Свободной прессе»)
 Дорошенко Н. Критик в роли политика, политик в роли критика (к 70-летию Феликса Кузнецова)
 Бондарев Ю. В защиту русского слова. К 85-летию литературного критика, учёного, члена-корреспондента РАН Ф. Ф. Кузнецова // Литературная газета. № 7. 18.02.2016.
 Бондаренко В. Большая русская личность. Памяти Феликса Кузнецова // Завтра. 17.10.2016.
 Умер Феликс Феодосьевич Кузнецов // Российский писатель. 16.10.2016.
 Некролог // Независимая газета. 20.10.2016
 Не стало Феликса Кузнецова // «Литературная Россия», 21.10.2016

Доктора филологических наук
Члены-корреспонденты АН СССР
Члены-корреспонденты РАН
Выпускники факультета журналистики МГУ
Преподаватели Российского университета дружбы народов
Преподаватели Литературного института имени А. М. Горького
Директора ИМЛИ
Члены Московского горкома КПСС
Члены Союза писателей СССР
Члены Союза писателей России
Шолоховеды
Журналисты «Литературной газеты»
Депутаты Верховного Совета РСФСР 10-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 11-го созыва
Похороненные на Калитниковском кладбище
Делегаты XXVII съезда КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС
Жители ЖСК «Советский писатель»